

Geografia 
 Cherveix-Cubas – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Adrián Cubas – calciatore argentino naturalizzato paraguaiano
 Francisco de Cubas – architetto e politico spagnolo
 Raúl Cubas Grau – politico paraguaiano

Altro 
 Memorie postume di Brás Cubas – romanzo di Machado de Assis pubblicato nel 1881